MSH4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 936 амінокислот, а молекулярна маса — 104 756.

Задіяний у таких біологічних процесах як мейоз, поліморфізм. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, ДНК.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки